Змагання зі сноубордингу в дисципліні гігантський слалом серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 21 лютого. Участь взяли 39 спортсменок з 16 країн.

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки